Deutsche Tourenwagen Meisterschaft 1984 – pierwszy inuguracyjny sezon niemieckiej serii DTM, który trwał od 11 marca do 27 września. Zwyciężył Volker Strycek, który zdobył 155 punktów w klasyfikacji generalnej mistrzostw.

Kalendarz

Klasyfikacja końcowa kierowców

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona DTM

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
1984 w sportach motorowych
1984 w Niemczech
Belgia w XX wieku